vitamin de ist eine Sprachlernzeitschrift für junge Deutschlerner und -lehrer weltweit. Ziel der Zeitschrift ist die Veröffentlichung von Lern- u. Lehrmaterial für Deutsch als Fremdsprache (DaF), Deutsch als Fremdsprache (DaF) im Ausland zu stärken und ein aktuelles Deutschlandbild zu vermitteln. vitamin de bietet vielseitige Texte für Leseverstehen zu den Themen Landeskunde, Jugend und Lebensart in Deutschland. Die Texte werden nach den Niveaustufen des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen bearbeitet und gekennzeichnet (A2 bis C1). Zu ausgewählten Texten gibt es Arbeitsblätter und Audioversionen zum Herunterladen unter www.vitaminde.de/daf. Die Zeitschrift erscheint viermal im Jahr und wird weltweit in über 80 Ländern vertrieben. Die meisten Leser hat vitamin de in West-, Mittel- und Osteuropa sowie in Ost- und Zentralasien. Die Zeitschrift hat ihre Hauptrepräsentanz beim Verein "vitamin de e.V." in Berlin. Es gibt einen Standort in der Stadt Omsk für die Herausgabe in Russland.

Gegründet wurde vitamin de 2002 von Tillmann Heß und Robert Teschner, der Chefredakteur der Zeitschrift ist. Fachlich beraten wird die Zeitschrift vom Goethe-Institut Russland, der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen und dem Institut für Auslandsbeziehungen.

Weblinks 

Deutsch als Fremdsprache
Zeitschrift (Deutschland)
Ersterscheinung 2002
Sprachmagazin